U17-världsmästerskapet i fotboll, officiellt på engelska: FIFA U-17 World Cup, 1985–1989 FIFA U-16 World Championship och 1991–2005 FIFA U-17 World Championship, är det officiella världsmästerskapet i fotboll för pojklandslag med spelare som inte fyllt 17 år. Turneringen anordnas av Fifa, och spelades första gången 1985 och sedan dess har det arrangerats vartannat år. De tre första upplagorna var U16-turneringar.

2021 så ställdes turneringen in för första gången sedan starten 1985, på grund av Covid. Till slut bestämda man sig för att ställa in turneringen helt och flytta fram mästerskapet två år fram till 2023.

Resultat 

2021

''Inställd

Prestation efter land

Källor